Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2018 vond plaats van 23 tot en met 29 april 2018 in de Turkse stad Istanboel. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki bereikte de kwartfinale. Tijdens haar partij tegen Française Pauline Parmentier moest de Deense aan het begin van de derde set de strijd opgeven, wegens een buikspierblessure.

De ongeplaatste Pauline Parmentier uit Frankrijk won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Sloveense Polona Hercog in drie sets. Parmentier wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds tien jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren twee Belgische deelneemsters: Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck Beiden strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus had via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofdtoernooi veroverd. Daar bereikte zij de kwartfinale, waarin zij het moest afleggen tegen de Griekse Maria Sakkari.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Dalila Jakupović en Nadija Kitsjenok had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Jakupović speelde samen met Irina Chromatsjova – zij waren als vierde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Kateryna Bondarenko en Aleksandra Krunić, bereikte de tweede ronde. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een blessure van Bondarenko.

Het ongeplaatste Chinese duo Liang Chen en Zhang Shuai won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Xenia Knoll en Anna Smith in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Liang had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zhang vijf.

De Nederlandse Bibiane Schoofs speelde samen met Renata Voráčová uit Tsjechië. Zij waren het tweede reekshoofd, maar konden na hun eerste optreden al huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Istanboel 2018
Istanboel